Насимьенто () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Филабрес-Табернас. Занимает площадь 81 км². Население 486 человек (на 2010 год). Расстояние 52 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Nacimiento
 Nacimiento
 [www.gratisweb.com/anacimiento Página web sobre Nacimiento]

Муниципалитеты Альмерии
Города Альмерии